Aree Davis, nome artístico de Ariel Alexandria Davis (Park Forest, 19 de fevereiro de 1991) é uma atriz estadunidense.

É a irmã mais velha da também atriz Dee Dee Davis.

Filmografia

Séries
2000 - Power Rangers: Lightspeed Rescue ... Ginny
2004 - ER ... Kaitlin
2005 - Everybody Hates Chris... Kesha  Ridenhour
2006 - Everybody Hates Chris... Kesha  Ridenhour

Filmes
2003 - The Haunted Mansion ... Megan Evers

Ligações externas 

Davis, Aree